Franky Vercauteren (né en 1956), joueur et entraîneur belge de football ;
 Julien Vercauteren (né en 1993), footballeur belge ;
 Nicolas Vercauteren (1821–1876), religieux catholique belge, supérieur général des Frères de la charité de Gand ;
 Pierre Vercauteren, politologue belge.

Voir aussi 
 Avenue Louis Vercauteren, rue bruxelloise.

Homonymie